Der Begriff Streckerspinne wird verwendet für:
 Arten aus der Spinnenfamilie der Tetragnathidae, siehe Streckerspinnen
 Arten aus der Gattung Tetragnatha, siehe Eigentliche Streckerspinnen
 die Gemeine Streckerspinne (Tetragnatha extensa), eine in Mitteleuropa weit verbreitete Art dieser Gattung